Westmorland (Westmoreland) – historyczne hrabstwo w Anglii
Miejscowości w USA:
 Westmoreland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Westmoreland – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Westmoreland – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Westmoreland – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Westmoreland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Westmoreland (ang. Westmoreland Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Westmoreland (ang. Westmoreland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Westmoreland (ang. Westmoreland County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Westmoreland (ang. Westmoreland County) – w stanie Wirginia
Jamajka:
 Westmoreland – region Jamajki
Zobacz też:
 William Westmoreland – amerykański generał
 Charles Westmoreland – postać z serialu Skazany na śmierć